Trojaki (ok. 820 m n.p.m.) – miejsce w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat Zachodnich, na południowy zachód od szczytu Sołowego Wierchu.

Trojaki to miejsce, gdzie dawniej zbiegały się trzy granice (stąd nazwa) i stykały terytoria trzech organizmów państwowych: Rzeczypospolitej (później Galicji), księstwa cieszyńskiego (później austriackiego Śląska) i Węgier. Dziś biegnie tędy granica państwowa polsko-słowacka.

Bibliografia 
 Barański Mirosław: Pasmo Baraniej Góry. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1999, ISBN 83-7005-423-4

Beskid Śląski